— японский сэйю и певец. Работает в агентстве 81 Produce. На шестой церемонии Seiyu Awards 2012 года получил награду в категории «Лучший начинающий актёр». В 2017 году запустил собственную мангу Eguchi Takuya no Gainen Planet, она была опубликована на сайте Kadokawa. Он стал лучшим сэйю в номинации Newtype Anime Awards 2015. В 2023 году его наградили как лучшего сэйю в главной роли на семнадцатой Seiyuu Awards.

Фильмография

Роли в аниме

Примечания

Ссылки 
 Профиль Такуи Эгути на сайте 81 Produce